Принц Чарлз може да се отнася за:

 Чарлз III (р. 1948), крал и държавен глава на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 2022 година
 Принц Чарлз (планина), планина в Антарктида
 Принц Чарлз (остров), остров в Канада